Challenger kan avse:

 Challengerexpeditionen – en vetenskaplig expedition 1872-1876
 HMS Challenger – ett brittiskt skepp
 Challenger (rymdfärja)  – en amerikansk rymdfärja
 Dodge Challenger – en bilmodell
 Challenger (traktor) – ett traktormärke
 Challengerdjupet – världshavens djupaste punkt
 Challenger (film)  – en amerikansk film från 1990 om explosionen av rymdfärjan Challenger